Egyd ist:
 Eine Kurzform von Egydius
 Der ISO-15924-Code der Demotischen Schrift